The Football League 1907–08 var den 20. sæson af The Football League og dermed også det 20. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Manchester United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1907-08 var den 16. i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Af de tre lavest placerede hold blev to genvalgt til den efterfølgende sæson, mens Lincoln City FC ikke opnåede genvalg. Derudover forlod Stoke FC ligaen. Det betød, at der skulle vælges to nye hold, og valget faldt på Tottenham Hotspur FC og Bradford Park Avenue FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1907-08 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1907
Fodbold i 1908